Trump International Hotel and Tower ist der Name folgender Gebäude:

 Trump International Hotel and Tower (Chicago), Illinois, Vereinigte Staaten
 Trump International Hotel and Tower (New York), New York City, Vereinigte Staaten
 Trump International Hotel and Tower (Las Vegas), Nevada, Vereinigte Staaten
 Trump International Hotel and Tower (Panama-Stadt), Panama
 Trump International Hotel and Tower (Vancouver), Vancouver, Kanada
 Trump International Hotel and Tower (Honolulu), Hawaii, Vereinigte Staaten